Jack and Jill, série télévisée américaine de 1999 ;
 Jack et Jill, titre québécois du film américain Jack et Julie ;
 Jack and Jill, compétition de danse de couple
 , organisation américaine ;
 , chanson traditionnelle pour enfants.